Le Pléistocène moyen, renommé Chibanien en 2020, est le troisième étage du Pléistocène. Il est précédé des étages Gélasien et Calabrien et suivi du Pléistocène supérieur (ou « Tarentien »), quatrième et dernier étage de l'époque du Pléistocène. Le Pléistocène moyen a une durée d'environ , entre  et .

Le terme « Ionien », faisant référence à des affleurements sur la côte de la mer Ionienne, est proposé comme nom pour cet étage, mais le Point Stratotypique Mondial (PSM) qui définirait la base de cet étage n'est pas encore approuvé par les instances géologiques internationales (Commission stratigraphique internationale et Union internationale des sciences géologiques (UISG)).

Voir aussi 
 Pléistocène
 Holocène

Notes et références

Liens externes 
 Commission internationale de stratigraphie, Charte chronostratigraphique internationale, 2021
 Commission internationale de stratigraphie, Charte chronostratigraphique internationale, 2015

Pléistocène